San Zeno steht für:

 zahlreiche Kirchen zu Ehren des Heiligen, siehe Zenokirche

San Zeno ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 San Zeno di Montagna, Gemeinde in der Provinz Verona, Italien
 San Zeno Naviglio, Gemeinde in der Provinz Brescia, Italien

Gemeindeteile:
 San Zeno (Verona), Stadtteil von Verona, Italien
 San Zeno (Arezzo), Fraktion von Arezzo, Italien
 San Zeno (VI), Fraktion von Cassola, Provinz Vicenza, Italien
 San Zeno (Treviso), Stadtteil von Treviso, Italien

Siehe auch:

 Sankt Zeno – dort auch zu anderen Sprachen 
 San-Zeno-Altar
 Sanzeno, San Zenone